Les équipes du Canada et d'Uruguay de rugby à XV s'affrontent régulièrement dans le cadre de l'Americas Rugby Championship ou des qualifications à la Coupe du monde de rugby à XV. Les deux équipes se sont rencontrées à 13 reprises. Le Canada a gagné 8 de ces rencontres, contre 5 pour l'Uruguay.

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe du Canada de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
Canada